ekwiwalent (Eq) – jednostka w chemii
 ekwiwalent (ekonomia)